Марина Вікторівна Собе-Панек (* 7 липня 1960) — російська сценаристка, авторка оповідань для дітей, член Академії російського телебачення (з 2010).

Громадянська позиція 
2009 року виступала на підтримку російського правозахисника і журналіста Олександра Подрабінека.

У березні 2014 підписала лист «Ми з Вами!» на підтримку України.

Примітки 

Народились 1960
Російські сценаристи
Підписанти проти військової інтервенції Росії в Україну